El nombre Alabama puede referirse a:

 Alabama, estado de los Estados Unidos.
 Alabama, género de lepidópteros.
 Alabama, tribu amerindia del Sudoeste.
 El Idioma alabama, hablado por dicha tribu.
 Alabama, localidad del estado de Nueva York.
 La Universidad de Alabama.
 Alabama Crimson Tide, equipo deportivo de dicha Universidad.
 USS Alabama (SSBN-731), sexto submarino de la clase Ohio.
 USS Alabama , varios barcos estadounidenses.
 Alabama, grupo musical de country.
 Paraje Alabama, localidad argentina.